La palabra Zelanda puede referirse a:

 , país de Oceanía.
 Zelanda, provincia de los Países Bajos.
 Zelanda (animal), género de arañas araneomorfas.

Como Zeeland también puede referirse a:
 Zeeland (Dakota del Norte), localidad estadounidense.
 Zeeland (Míchigan), localidad estadounidense.